Энрике Мигель Роча Руис (; 5 января 1940, Силао, Гуанахуато, Мексика — 7 ноября 2021) — мексиканский актёр театра и кино и мастер дубляжа.

Биография 
Родился 5 января 1940 года в Синао. В мексиканском кинематографе дебютировал в 1963 году и с тех пор снялся в 84 работах в кино и телесериалах. В 2016 году попробовал себя в качестве мастера дубляжа, продублировав фильм Книга джунглей.

Скончался 7 ноября 2021 года в Мехико.

Фильмография

Теленовеллы 

 Muchacha italiana viene a casarse (2014-15) …. Vittorio Dragone.
 Amores verdaderos (2012-13) …. Aníbal Balvanera
 Una familia con suerte (2011-12) …. Napoleón Villarreal Cárdenas
 Corazón salvaje (2009—2010) …. Rodrigo Montes de Oca
 Verano de amor (2009) …. Vito Rocca
 Amor sin maquillaje (2007) …. Rafael
 Lola, érase una vez (2007) …. Excélsior Maximus
 Rebelde (2004—2006)….. León Bustamante
 Las vías del amor (2002—2003) …. Sebastián Mendoza
 Por un beso (2000—2001) …. Mariano Díaz de León
 Cuento de Navidad (1999—2000) …. Cliente de Don Chente
 Serafín (1999) …. Lucio Fernández
 Привилегия любить (1998—1999) …. Nicolás Obregón
 Шалунья (1997—1998) …. Antonio Miranda
 Pueblo chico, infierno grande (1997) …. Prisciliano Ruán
 La antorcha encendida (1996) …. Virrey Félix María Calleja
 Dos mujeres, un camino (1993—1994) …. Ismael Montegarza
 Las secretas intenciones (1992) …. Dr. Daniel Baguer
 Я покупаю эту женщину (1990) …. Rodrigo Montes de Oca
 Pasión y poder (1988) …. Eladio Gómez Luna
 Cómo duele callar (1987) …. Villegas
 Lista negra (1986—1987) …. Daniel
 El ángel caído (1985—1986) …. Álvaro
 Cuando los hijos se van (1983) …. Álvaro
 Espejismo (1981) …. Julio
 Vamos juntos (1979) …. Juan Cristóbal
 No tienes derecho a juzgarme (1978)
 Marcha nupcial (1977—1978) …. Fernando
 Мир игрушки (1974—1977) …. Tío Leopoldo 'Polo' Balboa
 La hiena (1973) …. Marcial García
 Cristina Guzmán (1966)
 La mentira (1965) …. Johnny

Многосезонные ситкомы 
 Objetos perdidos (2007)
 Женщина, случаи из реальной жизни (1985—2007)

Художественные фильмы 

 Mejor que nunca (2008)
 Serafín (2001) … Lucio
 Mujeres infieles (1995) …. Armando
 Kino (1993)
 Ciudad de ciegos (1991)
 Morir en el golfo (1990)
 El otro crimen (1988)
 Historias violentas (1985)
 Satánico Pandemonium (1975)
 El monasterio de los buitres (1973)
 Apolinar (1972)
 El Hombre y la bestia (1972)
 Satanás de todos los horrores (1972)
 Muñeca reina (1971) …. Eduardo
 Espérame en Siberia, vida mía (1971)
 El derecho de los pobres (1973)
 Primero el dólar (1970)
 Siete Evas para un Adán (1969) …. Carlos
 Misión cumplida (1970)
 Modisto de señoras (1969)
 Los amigos (1968)
 La cama (1968)
 Las infieles (1968)
 El club de los suicidas (1968) …. El Profeta
 La maestra inolvidable (1968)
 Las posadas (1968)
 Prohibido (1968)
 Santa (1968)
 Esta noche sí (1968)
 La Chamuscada (Tierra y libertad) (1967)
 La endemoniada (1967)
 Damiana y los hombres (1966)
 La muerte es puntual (1965)
 El proceso de Cristo (1965) …. Jesucristo
 Tiempo de morir (1965) …. Pedro Trueba
 Un alma pura (1965) …. Juan Luis
 Guadalajara en verano (1965) …. Juan

Дубляж 
 El libro de la selva (2016) …. Bagheera

Театральные работы 
 Белые ночи (1981) (по роману Ф. М. Достоевского).
 Гамлет (1964) (по роману Уильяма Шекспира).

Награды и премии

Premios TVyNovelas

Premios El Heraldo de México

Premios Bravo

Premios INTE

Premios Palmas de Oro 2003

Premios ACE 1991

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография.
 Подробная биография.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актёры по алфавиту
Актёры Мексики
Актёры озвучивания Мексики
Лауреаты премии ACE
Лауреаты премии Bravo
Лауреаты премии El Heraldo
Лауреаты премии Palmas de Oro
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)